Adriana Arango puede referirse a:
 Adriana Arango Muñoz (n.1964), periodista colombiana.
 Adriana Arango (n.1974), actriz colombiana de teatro, televisión y cine.